Passelsberg ist der Ortsname von

 Passelsberg (Malgersdorf), Ortsteil der Gemeinde Malgersdorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Passelsberg (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Passelsberg (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern